Le Coq du village (Liolà) est un film italien d'Alessandro Blasetti sorti en 1964.
 Le Coq du village (Fico d'India) est un film italien de Steno sorti en 1980.